Ransom Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ransom Township (Michigan)
 Ransom Township (Minnesota)
 Ransom Township (North Dakota)
 Ransom Township (Pennsylvania)